Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1974 fand vom 12. bis 27. Oktober in Mexiko statt. Japan gewann zum dritten Mal den Titel. Die Spiele wurden in Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Toluca de Lerdo und Mexiko-Stadt ausgetragen.

Modus 
Die 23 Teilnehmer spielten in der ersten Runde in fünf Vierergruppen und einer Dreiergruppen. In der zweiten Runde wurden die Mannschaften nach ihrer Platzierungen wieder in sechs Gruppen eingeteilt. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweiten der oberen Hälfte ermittelten in einer Finalgruppe mit sechs Teams den neuen Weltmeister. Die anderen Mannschaften spielten in weiteren Gruppen die Ränge 7 bis 23 aus.

Spielplan

Erste Runde

Zweite Runde (obere Hälfte)

Zweite Runde (untere Hälfte)

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1974
Volleyballveranstaltung 1974
Sportveranstaltung in Mexiko
Weltmeisterschaft Frauen 1974